Натуральне число 1890
 1890 рік до нашої ери
 1890 рік нашої ери